Roda steht für:

 -roda, Endung von Ortschaften, die durch Rodung eines Waldes entstanden
 Roda (Fluss), Zufluss der Saale, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Kloster Roda, Kloster der Zisterzienserinnen in Stadtroda (Thüringen)
 Roda (Kairo) (DMG ar-Rauḍa/ar-Rōḍa), eine der beiden Nilinseln in Kairo
 die typische Übungsform im brasilianischen Kampftanz Capoeira
 Roda JC Kerkrade, niederländischer Fußballverein

Roda ist der Name folgender Orte:
 Roda, die heutige Stadt Stadtroda im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Roda (Arnstadt), Ortsteil der Stadt Arnstadt im Ilm-Kreis, Thüringen
 Roda (Arnstein), Ortsteil der Stadt Arnstein im Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Roda (Frohburg),  Ortsteil von Frohburg im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Roda (Grimma), Ortsteil von Grimma im Landkreis Leipzig, Sachsen
 Roda (Ilmenau), Ortsteil von Ilmenau im Ilm-Kreis, Thüringen
 Roda (Naumburg), Wüstung im Stadtgebiet von Naumburg (Saale) im südlichen Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Roda (Nünchritz), Ortsteil der Gemeinde Nünchritz im Landkreis Meißen, Sachsen
 Roda (Osterfeld),  Ortsteil der Stadt Osterfeld im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Roda (Probstzella), Ortsteil der Gemeinde Probstzella im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Roda (Rosenthal), Ortsteil von Rosenthal im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Roda (Zeitz), Ortsteil der Stadt Zeitz im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Roda (Gemeinde Schiefling), Ortschaft von Schiefling am Wörthersee, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 La Roda in der Provinz Albacete, Spanien
 Roda de Berà in der autonomen Region Katalonien, Spanien
 Roda, Ortschaft auf der Ionischen Insel Korfu, Griechenland

Roda ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Roda Roda (1872–1945), österreichischer Schriftsteller und Publizist
 Andrea Roda (* 1990), italienischer Automobilrennfahrer
 Fernand Roda (* 1951), luxemburgischer Maler
 Giorgio Roda (* 1994), italienischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Rhoda
 Röda